Familie
 De Meulemeester, familie in de Belgische stad Brugge

Personen met de achternaam De Meulemeester of Demeulemeester
 Adolf De Meulemeester, Belgisch politicus
 Alphonse De Meulemeester, Belgisch ondernemer en voetbalbestuurder
 André De Meulemeester, Belgisch vliegenier, industrieel en kunstschilder
 Ann Demeulemeester, Belgisch modeontwerpster
 Cor de Meulemeester, Nederlands voetballer
 Ilse De Meulemeester, Belgisch presentatrice en voormalig Miss België
 Ingeborg De Meulemeester, Belgisch politica
 Jan De Meulemeester, Belgisch journalist
 Jean-François De Meulemeester, Zuid-Nederlands en Belgisch ondernemer en politicus
 Marnic De Meulemeester, Belgisch politicus
 Sebastien De Meulemeester, Belgisch zwemmer
 Thijs Demeulemeester, Belgisch journalist
 Victor De Meulemeester, Belgisch ondernemer en politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam